Джеймс Голдстоун (; ) — американский кино- и телевизионный режиссёр, лауреат премии «Эмми» за лучшую режиссуру драматического телесериала.

Ранние годы 
Джеймс Голдстоун был сыном голливудского агента и телевизионного продюсера Жюля Голдстоуна.

Голдстоун получил степень бакалавра английского языка в Дартмутском колледже и степень магистра драмы в Беннингтонском колледже.

Карьера 
Голдстоун был известен клиффхэнгерами, которые он использовал в пилотных эпизодах сериалов, среди которых был «Звёздный путь: Оригинальный сериал» («Куда не ступала нога человека», 1966).

В 1981 году получил премию «Эмми» за фильм «Кентский университет», посвящённый расстрелу в Кентском университете.

Также он был приглашённым профессором кино в Школе искусств Колумбийского университета и входил в консультативный совет по вопросам кино Дартмутского колледжа.

Избранная фильмография 
Режиссёр
 Невеста в чёрном / The Bride in Black (1990)
 Телесериал-антология Диснея / Walt Disney anthology television series (1988)
 Мечты о золоте: История Мела Фишера / Dreams of Gold: The Mel Fisher Story (1986)
 И восходит солнце / The Sun Also Rises (1984)
 Рита Хейворт: Богиня любви / Rita Hayworth: The Love Goddess (1983)
 Кентский университет / Kent State (1981)
 Когда время уходит / When Time Ran Out (1980)
 Американские горки / Rollercoaster (1977)
 Головорез / Swashbuckler (1976)
 Паника / Cry Panic (1974)
 Они убивают только своих хозяев / They Only Kill Their Masters (1972)
 Банда, не умевшая стрелять / The Gang That Couldn’t Shoot Straight (1971)
 Небо багрово поутру / Red Sky at Morning (1971)
 Брат Джон / Brother John (1971)
 Победа / Winning (1969)
 Головоломка / Jigsaw (1968)
 Человек по имени Гэннон / A Man Called Gannon (1968)
 Тень над Элвероном / Shadow Over Elveron (1968)
 Боб Хоуп представляет театр Крайслер / Bob Hope Presents the Chrysler Theatre (1966—1967)
 Кодовое имя: Гераклит / Code Name: Heraclitus (1967)
 Звёздный путь: Оригинальный сериал / Star Trek: The Original Series (1966)
 Железный конь / Iron Horse (1966)
 Синий свет / Blue Light (1966)
 Хани Уэст / Honey West (1965)
 Закон Бёрка / Burke’s Law (1965)
 Перри Мейсон / Perry Mason (1965)
 Сыромятная плеть / Rawhide (1965)
 Путешествие на дно океана / Voyage to the Bottom of the Sea (1964—1965)
 Агенты А.Н.К.Л. / The Man from U.N.C.L.E. (1965)
 Кентукки Джонс / Kentucky Jones (1965)
 Беглец / The Fugitive (1964)
 За гранью возможного / The Outer Limits (1963—1964)
 Доктор Килдэр / Dr. Kildare (1964)
 Одиннадцатый час / The Eleventh Hour (1964)
 Путешествия Джейми МакФитерс / The Travels of Jaimie McPheeters (1964)
 Лейтенант / The Lieutenant (1964)
 Шоссе 66 / Route 66 (1963)
 Бриллиантовый король / King of Diamonds (1962)
 Это мужской мир / It’s a Man’s World (1962)
 Дни в Долине Смерти / Death Valley Days (1961—1962)
 Деннис-мучитель / Dennis the Menace (1961)
 Дело опасного Робина / The Case of the Dangerous Robin (1960—1961)
 Этот человек Доусон / This Man Dawson (1960)
 Территория Тумстон / Tombstone Territory (1960)
 Бэт Мастерсон / Bat Masterson (1960)
 Суд последней инстанции / The Court of Last Resort (1958)
 Дорожный патруль / Highway Patrol (1955)

Сценарист
 Железный конь / Iron Horse (1966—1968)
 Дело опасного Робина / The Case of the Dangerous Robin (1960—1961)
 Рейдеры Маккензи / Mackenzie’s Raiders (1958)
 Суд последней инстанции / The Court of Last Resort (1957—1958)

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры США
Телережиссёры США